Клетная — населённый пункт.

В Белоруссии:
 Клетная — деревня в Пинском районе Брестской области;

В России:
 Клетная — деревня в Вологодской области;